De Portugese Liga Portugal 2, wordt op het tweede niveau, onder de Primeira Liga (het hoogste niveau), in het voetbalsysteem gespeeld. De competitie werd voor het eerst onder deze naam gespeeld in het seizoen 2020/21. Daarvoor was de Segunda Liga het tweede niveau. Tussen 2005 en 2012 was de naam Liga de Honra. Aan de competitienaam wordt soms een sponsornaam toegevoegd. Na het seizoen 2012/13 werd de competitie geherstructureerd. Het aantal teams werd uitgebreid en ook tweede teams mogen op dit niveau spelen. Deze teams kunnen echter niet promoveren. De bovenste twee ploegen promoveren naar de Primeira Liga en de nummer 3 speelt promotie- /degradatie wedstrijden tegen de nummer 16 van de Primeira Liga. De onderste twee teams degraderen naar de Liga 3 (vanaf seizoen 2021/22).

Namen

Overzicht

Eeuwige ranglijst

Clubs

Externe link 
 Segunda Liga

Portugese voetbalcompetitie